SGF är den officiella förkortningen för ett antal organisationer och liknande, däribland:   

 Svenska Geotekniska Föreningen
 Svenska Goförbundet
 Svenska Golfförbundet
 Sveriges Gummitekniska Förening
 Sundsvalls gymnasiiförbund
 Skånes Genealogiska Förbund
 Svenska Gymnastikförbundet
 Svensk Gastroenterologisk Förening